47-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 4—5 февраля 1950 года в Хельсинки (Финляндия).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1950
1950 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Февраль 1950 года
1950 год в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионаты Европы в 1950 году
Чемпионаты Европы в Финляндии